Drillia dolana är en snäckart som beskrevs av Dall 1927. Drillia dolana ingår i släktet Drillia och familjen Drilliidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
dolana